Cirkonijum hlorid se može odnositi na:

 Cirkonijum(III) hlorid
 Cirkonijum(IV) hlorid